Liste Swadesh de 207 mots en français et en macédonien.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Macédonien

Macedonien
Langue macédonienne
Langue slave méridionale